FRYL () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 4-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 3 013 амінокислот, а молекулярна маса — 339 598.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції, ацетилювання, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки